Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Hongrie, en 1964.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour final 

Les deux premiers de chaque groupes disputent des demi-finales croisées.

De même pour les équipes classés 3 et 4.

Le classement des équipes suivantes est déterminé lors d'une rencontre opposant les équipes de chaque groupe classées à la même place.

Classement final

Liens externes 

  Championnat d'Europe 1964, sur fibaeurope.com

1964
Europe feminin 1964, Championnat d'
Basket-ball 1964
Compétition de basket-ball en Hongrie
1964 en Hongrie